Le US Clay Court 2007 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur terre battue à Houston du 9 au 15 avril.

Faits marquants 
 Ivo Karlović remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face au qualifié Mariano Zabaleta. Il gagne son premier titre ATP en simple.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Mark Knowles et Daniel Nestor. Il s'agit du  en double pour Bob et du  pour Mike.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en avril 2007
2007 au Texas